Pojem plamenec může označovat:

plamenec (část kotle) – válcová vestavba parního kotle
plamenec (vlajka) – druh služební vlajky na válečných lodích